Ка́мпу-Майо́р (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Кампу-Майор (Бразилія)

Кампу-Майор